Estación Vedia puede referirse a las siguientes estaciones ferroviarias de la ciudad de Vedia en la Provincia de Buenos Aires, Argentina:

 Estación Vedia (Belgrano);
 Estación Vedia (San Martín).